Lumiainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lumiainen (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Lumiainen (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar